Населението на Венецуела наброява 32 615 806 души (2018). Това нарежда Венецуела на 43 място в света по брой жители.

Средната гъстота на населението е 29 д/км². Градското население е 89%, а селското население е 11%. Раждаемостта е 18,91‰, а смъртността е 4,7‰. Средният годишен прираст е 1,75 млн. души. Естественият прираст на населението е 14,2‰. Средна продължителност на живота: мъже – 70 г., жени – 77 г.

Численост 

Численост според преброяванията на населението:

Щати и територии със специален статут 
Численост на населението в щатите и териториите със специален статут на Венецуела, според преброяванията на населението през годините:

1 През 1998 година се образува щата Варгас, като се вземат части от Федерален окръг.

Възрастова структура 

(2006)
 0-14 години: 29,9% (мъже 3 909 876, жени 3 667 958)
 15-64 години: 65% (мъже 8 287 255, жени 8 209 599)
 над 65 години: 5,1% (мъже 590 236, жени 710 357)
(2020)
 0-14 години: 25,7% (мъже 3 759 280, жени 3 591 897)
 15-64 години: 66,1% (мъже 9 421 239, жени 9 530 279)
 над 65 години: 8,2% (мъже 1 069 262, жени 1 272 646)

Раждаемост, смъртност и естествен прираст

Раждаемост 
Коефициент на раждаемост през годините по щати и територии със специален статут, според данни на Националния институт по статистика на Венецуела (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Коефициент на плодовитост 
Тотален коефициент на плодовитост през годините по щати и територии със специален статут, според данни на Националния институт по статистика на Венецуела:

Расов състав 

Расов състав на населението, по щати (Според преброяването на населението през 2011 година, в %):

Религия 
 96% – католици
 2% – протестанти
 2% -други

Източници

Външни препратки 

 Актуални данни за настоящо население, раждаемост, смъртност и миграция на населението във Венецуела според Countrymeters